Коркмасов — фамилия. Известные носители:

 Коркмасов, Анатолий Джелал-Эрастович (род. 1952) — историк, публицист, исследователь, юрист-правовед, полковник юстиции.
 Коркмасов, Джелал-эд-Дин Асельдерович (1877—1937) — общественно-государственный деятель, дипломат и журналист.